Veli Lampi (Seinäjoki, 18 de julho de 1984) é um futebolista profissional finlandês.

Futebolistas da Finlândia
Futebolistas do Helsingin Jalkapalloklubi
Futebolistas do FC Zürich
Naturais de Seinäjoki